João Monlevade kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 João Monlevade (ort), Minas Gerais, 
 João Monlevade (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar